Fusto, struttura portante delle piante
Fusto, elemento costitutivo di colonne, lesene, pilastri
Fusto, contenitore per birra o olio
Fusto, contenitore industriale per liquidi, polveri, granulati.